Евге́ний Никола́евич Ле́бедев:
 Лебедев, Евгений Николаевич (учёный) (1941—1997) — историк русской литературы, доктор филологических наук, профессор Литературного института.
 Лебедев, Евгений Николаевич (музыкант) (род. 1984) — джазовый пианист.